

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Smardzowice – część miasta Lędziny
 Smardzowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skała